Кишкарени има више значења:

 Кишкарени (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Кишкарени (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији